Pat Smythe ist der Name folgender Personen:

* Pat Smythe (Musiker) (Patrick Mungo Smythe; 1923–1983), britischer Jazzpianist
 Pat Smythe (Reiterin) (Patricia Rosemary Smythe; 1928–1996), britische Springreiterin